Pärlodling kan syfta på:
Pärlodling – odling av pärlor, se pärla
Pärlodling – en strategi för informationssökning, se Pearl growing